Фриш може да се отнася за:
 Карл фон Фриш (1886-1882), австрийски биолог
 Макс Фриш (1911-1991), швейцарски писател
 Ото Фриш (1904-1979), австрийско-британски физик
 Рагнар Фриш (1895-1973), норвежки икономист